Христу () — греческая фамилия. Известные носители:

 Христу, Андреас (род. 2003) — кипрский футболист, защитник.
 Христу, Джордж (род. 1953) — британский и американский химик греческого (кипрского) происхождения.
 Христу, Константинос (1863—1905) — известный греческий македономах, то есть борец за воссоединение Македонии с Грецией.
 Христу, Константинос (род. 2003) — кипрский футболист.
 Христу, Панайот (1917—1996) — греческий учёный-патролог.
 Христу, Петрос (1887—1908) — известный македономах, то есть борец за воссоединение Македонии с Грецией.
 Христу, Янис (1926—1970) — греческий композитор.